Béres László (1969) tornász, sportakrobata, edző
 Béres László (1972) erdélyi magyar színházi rendező